Яглыдере — топоним. Может означать:

 Яглыдере (приток Акеры) — река в Азербайджане, левый приток реки Акера.
 Яглыдере — река в Турции.
  — город и район в Турции.